Појам Анадир се може одноити на:

 Анадир (град), административни центар Чукотског аутономног округа, Руска федрерација
 Анадир (река), река притока Беринговог мора, Чукотски аутономни округ, Руска федрерација

Види још 
 Анадирски залив
 Анадирска висораван